Великая женская ложа Мемфис-Мицраим (ВЖЛММ) () — французское масонское послушание, которое работает по уставу Мемфис-Мицраим и принимает только женщин.

История 
Основателем Великой женской ложи Мемфис-Мицраим является сестра Жульен Блейер. Послушание ведёт свою историю с даты создания лож «Хатор» в 1965 году и «Дельта» в 1971 году. В 1981 году было конституировано создание ВЖЛММ.

Преемником на посту генерального великого мастера была сестра Клод Дарше, которая изменила устаревшее звание генерального великого мастера на великого мастера в 2005 году. Она дала независимость Великой латиноамериканской египетской ложе.

ВЖЛММ является членом объединения французских взаимнопризнанных великих лож, которые называются «Французское масонство».

ВЖЛММ насчитывает 1000 сестёр в 50 ложах по всей Франции, включая заморские территории, Бельгию, Швейцарию и Италию.

Участие ВЖЛММ в «Французском масонстве» 
В 1974 году во Франции была основана «Конфедерация французского масонства» (КФМ), как союз французских масонских послушаний. Но КФМ так и осталась на бумаге.

В 2001 году во Франции было основано объединение масонских послушаний под названием «Французское масонство» (ФМ). В новое объединение вошли девять французских великих лож:

1. Великий восток Франции.

2. Французская федерация «Право человека» Международного смешанного масонского ордена «Права человека».

3. Великая женская ложа Франции.
    
4. Великая традиционная и символическая ложа Опера.

5. Великая женская ложа Мемфис-Мицраим.

6. Национальная французская ложа.
    
7. Великая смешанная универсальная ложа.
    
8. Великая смешанная ложа Франции.

9. Великая ложа Франции.

Взаимные признания в этой группе оформлены в официальных протоколах.

В октябре 2002 года по инициативе этих девяти организаций «Французского масонства» был создан Институт масонства Франции (ИМФ). Институт занимается вопросами развития масонства во Франции, а также вопросами взаимодействия между различными организациями французского масонства.

См. также 
 Список масонских организаций
 История масонства во Франции
 Устав Мемфис-Мицраим

Литература 
 Jean-Louis de Biasi Les rites maçonniques égyptiens, philosophie et morale, EDIMAF, 2001 (ISBN 2-903846-86-3)
 Дашез, Роже Histoire de la franc-maçonnerie française, PUF, coll. " Que sais-je? ", 2003 (ISBN 2-13-053539-9)

Примечания

Ссылки 
 Великая женская ложа Мемфис-Мицраим

Великие ложи
Либеральное масонство
Масонство во Франции